York dækker over flere steder:
York en by i England

Australien 
 Cape York Peninsula
 York, Western Australia
 Yorke Peninsula

Canada 
 Ontario
 York County, Ontario
 York, Ontario
 York, Upper Canada, tidligere navn for Toronto før 1834
 Andre provinser
 York County, New Brunswick
 York, Edmonton, en forstad i Edmonton, Alberta

England 
 York (North Yorkshire)
 Yorkshire and the Humber
 York, Lancashire

Grønland 
 Kap York
 York, Grønland

Sierra Leone 
 York Sierra Leone

USA 
 York, Alabama
 York, Maine
 York, Montana
 York, Nebraska
 York, New York
 York, North Dakota
 York, Pennsylvania
 York, South Carolina
 York, Charter Township, Michigan
 York Harbor, Maine
 York Haven, Pennsylvania
 York River, Virginia
 York Springs, Pennsylvania